Kilmore kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kilmore (ort), Victoria, Mitchell,

Irland 

 Kilmore Quay, ort, Leinster, Loch Garman, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar